Niemcy:
 Weisenheim am Berg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Weisenheim am Sand – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim